Рашит Гарифович Максютов (1925—1997) — живописец, народный художник России.

Биография 
Художник родился в городе Кисловодск в 1925 году. Жил и работал в г.Подольске Московской области.

Образование: Московский государственный художественный институт им. В. И. Сурикова, 1950 год.
Педагоги: Г.Шегаль и В.Цыплаков.
С 1952 года член СХ СССР.

Творчество 
Участник городских, областных, зональных, республиканских и международных выставок.
В художественных выставках принимал участие с 1951 года.
Выставки работ Р. Г. Максютова проходили в 1959, 1960, 1961, 1975, 1985 гг. в Москве, 1961 г. в станице Вешенская.

Работал в станковой живописи в жанрах пейзажа и тематической картины.
Пейзажи проникнуты большим лирическим чувством, тончайшим отношением цвета, настроением, возникающим при соприкосновении с миром природы.

Картины Р. Г. Максютова находятся в художественных музеях Тамбова, Пензы, Иркутска, Пскова, Краснодара, Костромы, а также в частных коллекциях в России и за рубежом: Германии, Франции, Японии, США.

Галерея 
 Виртуальный музей Р. Г. Максютова

Библиография 
Подольские художники, Издательство СКАНРУС, 2008

Ссылки 
 Р. Г. Максютов на сайте галереи «Меларус АРТ»
 Р. Г. Максютов на artforum.ru

Художники-соцреалисты России
Художники-соцреалисты СССР
Художники России XX века
Художники Подольска
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1925 году
Родившиеся в Кисловодске